Богучарский-Яковлев, Василий Яковлевич
 Яковлев, Василий Яковлевич (журналист) — Председатель Верховного Совета Чувашской АССР